Hayden (Alabama)
Hayden (Arizona)
Hayden (Colorado)
Hayden (Idaho)

Desambiguações de topônimos